Albany steht für:

 Albany (London), eine wegen ihrer Bewohner berühmte Wohnanlage in London
 Albany (Schriftart), eine der Helvetica und Arial ähnliche Schriftart (Font)
 Schottland; ein alter Name für Schottland (Gälisch: alba)
 Duke of Albany, ein erloschener Adelstitel in Schottland und Großbritannien bzw. das mit dem Titel verbundene Dukedom of Albany
 Albany (Lied), ein Lied von Roger Whittaker

Orte:
 Albany (Australien), Australien
 Albany (England), England, Großbritannien
 Albany (Neuseeland), Neuseeland
 Albany (Südafrika), Südafrika

in Kanada:
 Albany Corner, Prince Edward Island
 Albany Cross, Nova Scotia
 Albany Forks, Ontario
 Albany New, Nova Scotia
 Albany (Nova Scotia)
 Albany (Ontario)
 Albany (Prince Edward Island)
 Fort Albany 67, Ontario
 Fort Albany (Ontario), Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Albany (Alabama), im Morgan County
 Albany (Georgia), im Dougherty County
 Albany (Illinois), im Whiteside County
 Albany (Indiana), im Delaware County
 Albany (Iowa), im Fayette County
 Albany (Kalifornien), im Alameda County
 Albany (Kentucky), im Clinton County
 Albany (Caddo Parish, Louisiana), im Caddo Parish – nicht mehr existent
 Albany (Livingston Parish, Louisiana), im Livingston Parish
 Albany (Minnesota), im Stearns County
 Albany (Missouri), im Franklin County – nicht mehr existent
 Albany (Missouri), im Gentry County
 Albany (Missouri), im Ray County
 Albany (Nebraska), im Sheridan County – nicht mehr existent
 Albany (New Hampshire), im Carroll County
 Albany (New York), Hauptstadt des Bundesstaates New York
 Albany (Ohio), im Athens County
 Albany (Oklahoma), im Bryan County
 Albany (Oregon), im Linn County
 Albany (Berks County, Pennsylvania)
 Albany (Fayette County, Pennsylvania)
 Albany (Tennessee), im Greene County
 Albany (Texas), im Shackelford County
 Albany (Vermont), Town im Orleans County
 Albany (Village, Vermont), Village im Orleans County
 Albany (Wisconsin), im Green County
 Albany (Town, Green County), Town(ship) in Wisconsin
 Albany (Town, Pepin County), Town(ship) in Wisconsin
 Albany (Wyoming), im Albany County
 Albany Center, im Orleans County, Vermont
 Albany Junction, im Gentry County, Missouri

Personen:
 Joe Albany (1924–1988), US-amerikanischer Jazz-Pianist des Bebop

Kraftfahrzeughersteller und -marken:
 Albany Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1907–1908)
 Albany Carriage, ehemaliges britisches Karosseriebauunternehmen (ca. 1920–1930)
 Albany Manufacturing, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1903–1905)
 Albany Motor Carriage, ehemaliger britischer Automobilhersteller (1971–1997)

Schiffe:
 USS Albany (1846)
 USS Albany (1869)
 USS Albany (CL-23)
 USS Albany (CA-123) der Albany-Klasse
 USS Albany (SSN-753) der Los-Angeles-Klasse

Sonstiges:
 Albany Airport (Kentucky), Airport im Clinton County
 Albany Airport (Wisconsin), Airport im Green County
 Albany International Airport, Airport im Albany County, New York
 Albany Municipal Airport (Missouri), Airport im Gentry County
 Albany Municipal Airport (Oregon), Airport im Linn County
 Albany Municipal Airport (Texas), Airport im Shackelford County
 Albany Island, Chippewa County, Michigan
 Albany Development Company Mine, Mine im Albany County, Wyoming
 Albany Number One Claim, Mine im Albany County, Wyoming
 Albany Heritage Neighborhood Historic District, Park im Morgan County, Alabama
 Albany Hill Park, Park im Alameda County, Kalifornien
 Albany River, einen Fluss in Kanada in der Provinz Ontario

im NRHP gelistete Objekte:
 Albany Academy, in Albany, New York, ID-Nr. 71000515
 Albany Avenue Historic District, in Nassau, New York, ID-Nr. 78001902
 Albany Carnegie Public Library, in Albany, Missouri, ID-Nr. 90000130
 Albany City Hall, in Albany, New York, ID-Nr. 72000812
 Albany Custom Mill, in Albany, Oregon, ID-Nr. 80003338
 Albany District Pecan Growers' Exchange, in Albany, Georgia, ID-Nr. 84000979
 Albany Downtown Commercial Historic District, in Albany, Oregon, ID-Nr. 82001509
 Albany Glassworks Site, in Guilderland, New York, ID-Nr. 80002583
 Albany Heritage Neighborhood Historic District, in Decatur, Alabama, ID-Nr. 83002981
 Albany Housefurnishing Company, in Albany, Georgia, ID-Nr. 82002402
 Albany Institute of History and Art, in Albany, New York, ID-Nr. 76001202
 Albany Monteith Historic District (Boundary Increase), in Albany, Oregon, ID-Nr. 08001017
 Albany Mounds Site, in Albany, Illinois, ID-Nr. 74000775
 Albany Municipal Airport (Albany), in Albany, Oregon, ID-Nr. 98000630
 Albany Railroad Depot Historic District, in Albany, Georgia, ID-Nr. 82002403
 Albany Rural Cemetery, in Menands, New York, ID-Nr. 79001566
 Albany Street Historic District, in Cazenovia, New York, ID-Nr. 78001859
 Albany Theatre, in Albany, Georgia, ID-Nr. 06000733
 Albany Town House, in Albany Township, Maine, ID-Nr. 07000793
 Albany Union Station, in Albany, New York, ID-Nr. 71000516

Siehe auch:
 Albani
 Albania (Begriffsklärung)
 Albany Brook
 Albany Creek
 Albany County
 Albany Park
 Albany Township
 New Albany